Borsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Borsdorff (1919–1985), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Bürgermeister
 Peter Borsdorff (* 1943), deutscher Marathonläufer 
 Anke Borsdorff (* 1962), deutsche Professorin, Juristin, Lübeck